Goodbye to You kan syfta på:

Goodbye to You (Roxette-låt) – en sång av den svenska popduon Roxette från deras album Pearls of Passion från 1986.
Goodbye to You (en låt Michelle Branch) – en sång av Michelle Branch från hennes album The Spirit Room från 2001